Сёдерберг (, ) — шведская фамилия.

Известные носители:
 Сёдерберг, Давид (род. 1979) — финский спортсмен.
 Сёдерберг, Карл (род. 1985) — шведский хоккеист, нападающий.
  (1876—1955) — норвежский инженер шведского происхождения, автор технологии Сёдерберга для производства алюминия.
 Сёдерберг, Лена (род. 1951) — шведская фотомодель.
 Сёдерберг, Ноа (род. 2001) — шведский футболист.
 Сёдерберг, Томми (род. 1948) — шведский футбольный тренер.
 Сёдерберг, Ульф — шведский композитор в стиле дарк-эмбиент.
 Сёдерберг, Эжени (1903—1973) — шведская писательница.
 Сёдерберг, Яльмар (1869—1941) — шведский писатель.

Составные фамилии
  (1910—1948) — шведский палеонтолог и геолог.

См. также 
  
  
 Седерборг